Време може да се отнася за:
 Време, физическо измерение
 Време (граматика)
 Време (метеорология)
 Време (музика)
 Време (вестник)
 Време (филмова студия), филмова студия в България